Gardner Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Gardner Township (Illinois)
 Gardner Township (Kansas)
 Gardner Township (Nebraska)
 Gardner Township (North Dakota)